Бухга́лтерский учёт, арх. счетово́дство — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций. Бухгалтерский учёт тесно связан с налоговым и управленческим учётом.

Внутренние пользователи бухгалтерской отчётности — руководители, учредители, участники и собственники имущества организации. Внешние пользователи бухгалтерской отчётности — инвесторы, кредиторы, государство. Бухгалтерский учет отличается от статистики субъектом наблюдения: собственник средств (в случае бухгалтерского учета) или стороннее лицо (в случае статистики). Специалист, осуществляющий бухгалтерский учёт называется бухгалтером.

Объекты и субъекты бухгалтерского учёта 
Объектами бухгалтерского учёта являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. Предметом бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни.

Бухгалтерский учёт в соответствии с законом о бухгалтерском учёте может вестись:
 бухгалтерией, входящей в состав предприятия; главным бухгалтером, принятым на предприятие по трудовому договору;
 руководителем организации; генеральным директором при отсутствии бухгалтера;
 бухгалтером, не являющимся главным;
 сторонней организацией (бухгалтерское сопровождение).

Задачи 
Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности организации и её имущественном положении, на основании которой становится возможным:
 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации;
 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости организации;
 контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией хозяйственных операций;
 контроль целесообразности хозяйственных операций;
 контроль наличия и движения имущества и обязательств;
 контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам.

Цели бухгалтерского учета 

 Обеспечение сохранности ценностей.
 Выявление результатов хозяйственной деятельности.

История

Древность 
Зачатки учёта практиковались во всех цивилизациях ирригационного типа. Первые известные примеры такого рода — глиняные таблички периода Вавилонского царства. К такому же типу примитивного учёта относятся, например кипу — система узелковой письменности инков.

В Древнем Риме в частных предприятиях использовались «Adversaria» (журнал) и «Liber rationis» (счетная книга), иначе называемая «Codices accepti et depensi» (книга получений и выдач). В первой из них отмечались всякие операции, по мере их производства, а во второй они разносились по категориям. Помимо этих книг, у менял и банкиров была в употреблении еще книга «Kalendarium» для обозначения сроков займов. Существовала также книга «Patrimoniorum», предназначенная для записи доходов от земель и скотоводства. Обязанность ведения счетов возлагалась на «ratiocinator’a», или бухгалтера, и на «логографа», или счетовода.

Традиции римской бухгалтерии продолжали сохраняться. Росту точности и юридической обоснованности учётных записей способствовала концепция римского права и возникновение торгового (хозяйственного) права.

Во втором тысячелетии купцами стали создаваться посреднические суды. Они вырабатывали определённые требования к записям: хронологический порядок записей, отсутствие пропусков в бухгалтерских книгах между записями, каждая операция подтверждается документально и т. д.

В эпоху Средневековья формируются два основных направления учёта: камеральная и простая бухгалтерия.

Камеральная исходила из того, что основным объектом учёта признавалась касса, ожидаемые поступления, а также выплаты из неё: основная цель — избежание кассовых разрывов. Регистрации подлежали все поступления и выплаты денежных средств, а доходы и расходы устанавливались заранее.

Простая бухгалтерия предполагала учёт имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для бухгалтера искомыми. Все имущественные счета велись по принципу дебет — кредит, но в информационную учётную систему ещё не включались счета собственных средств.

Новое время 
 Бухгалтерский учёт на основе двойной записи был впервые введён в коммерческую практику в Венеции в конце XIII в. Систематическое изложение учёта по методу двойной записи было дано в классической работе итальянского математика Л. Пачоли в 1494: статья «Трактат о счетах и записях» входила в предисловие к энциклопедии по математике ().
 В XVIII веке были сформулированы правила Баррема о дебете и кредите. В 1840 году Ванье выдвинул принцип, согласно которому бухгалтерский учёт ведётся от имени фирмы, а не её собственника.

Метод бухгалтерского учёта 
Метод бухгалтерского учёта — совокупность всех приёмов и способов, с помощью которых в бухгалтерском учёте отражаются движение и состояние хозяйственных средств и их источников, включает в себя следующие основные элементы:
 документирование
 оценка
 система бухгалтерских счетов
 двойная запись
 инвентаризация
 калькулирование
 составление баланса и отчётности.
Некоторые российские авторы в качестве главного метода бухгалтерского учета выделяют моделирование.

Принципы бухгалтерского учёта 
Принципы бухгалтерского учёта — основные, исходные, базовые положения бухгалтерского учёта как науки, которые предопределяют все последующие, вытекающие из них утверждения.
Основными принципами бухгалтерского учёта можно считать следующие:
 Принцип автономности (имущественной обособленности) предполагает, что та или иная организация существует как единое самостоятельное юридическое лицо; её имущество строго обособлено от имущества её совладельцев, работников и других организаций. Данные бухгалтерского учёта представляют единую систему, отвечающую задачам управления имуществом, обязательствам и хозяйственным операциям, осуществляемым организацией в процессе её функционирования. Элементы учёта, не оказывающие влияния на хозяйственные процессы, изъяты из системы учёта как излишние. В бухгалтерском учёте и балансе отражается только имущество, которое признаётся собственностью именно этой конкретной организации.
 Принцип двойной записи — двойное непрерывное отражение хозяйственных явлений, фактов и операций, предопределённое использованием двойной записи на счетах, то есть одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного счёта и кредиту другого бухгалтерского счёта.
 Принцип действующей организации предполагает, что организация нормально функционирует и сохранит свои позиции на рынке в обозримом будущем, погашая обязательства перед поставщиками и потребителями и иными партнёрами в установленном порядке. Этот принцип обусловливает необходимость увязки активов организации с её будущей прибылью, которая может быть получена при помощи этих активов. Особое значение названный принцип приобретает при оценке имущества и обязательств организации.
 Принцип объективности состоит в том, что все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учёте, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учёта, подтверждаться оправдательными документами, на основании которых ведётся бухгалтерский учёт.
 Принцип осмотрительности предполагает определённую степень осторожности в процессе формирования суждений, необходимых при расчётах, производимых в условиях неопределённости, позволяющую избежать завышения активов или доходов, и занижения обязательств, или расходов. Соблюдение принципа осмотрительности предотвращает возникновение скрытых резервов и чрезмерных запасов, сознательное занижение активов или доходов, либо преднамеренное завышение обязательства, или расходов. Пренебрежение указанным принципом приведёт к тому, что финансовая отчётность перестанет быть нейтральной и, следовательно, утратит надёжность.
 Принцип начислений — все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты, и относятся к тому отчётному периоду, когда была совершена операция. Этот принцип условно можно разделить на:
 принцип регистрации дохода (выручки) — доход отражается в том периоде, когда он получен, а не когда произведена оплата. В России момент продажи продукции определяется по отгрузке и по оплате. Международные стандарты допускают фиксировать реализацию по отгрузке, поставке, получению денег продавцом или агентом;
 принцип соответствия — доходы отчётного периода должны быть соотнесены с расходами, благодаря которым эти доходы были получены. Разумеется, расходы (доходы), относящиеся к соответствующим доходам (расходам), признанным в другом отчётном периоде, учитываются отдельно.
 Принцип периодичности нацелен на регулярное, периодически повторяющееся балансовое обобщение — составление баланса и отчётности за год, полугодие, квартал, месяц. Названный принцип обеспечивает сопоставимость отчётных данных, позволяет по истечении определённых периодов времени исчислить финансовые результаты.
 Принцип денежного измерения, то есть количественное измерение и исчисление фактов хозяйственной деятельности и производственных процессов; в качестве единицы измерения выступает валюта страны.
 Принцип преемственности (последовательности, постоянства) предполагает что принятые предприятием методы бухгалтерского учета будут применяться последовательно из года в год.

Парадоксы учета 
Я. В. Соколов выделяет следующие возможные парадоксы бухгалтерского учета:

 Денег нет, а прибыль есть: наличие прибыли по данным бухгалтерского учета может не сопровождаться одновременным наличием денежных средств у организации.
 Деньги есть, а прибыли нет: наличие денежных средств у организации может сопровождаться одновременным отсутствием прибыли (наличием убытков в бухгалтерском балансе).
 Имущественная масса увеличилась, а прибыль — нет: увеличение имущества организации может не находится в корреляции с увеличением прибыли организации.
 Имущественная масса увеличилась, и прибыль увеличилась: затраты на приобретение имущества могут сопровождаться одновременным ростом прибыли.
 Имущественная масса уменьшилась, а прибыль не изменилась: уменьшение имущества организации может никак не отражаться на  результатах финансовой деятельности.
 Имущественная масса уменьшилась и прибыль уменьшилась: уменьшение имущества организации может сопровождаться одновременным ухудшением финансового результата.

Аутсорсинг бухгалтерии 

Аутсорсинг бухгалтерии является частным случаем аутсорсинга бизнес-процессов и одним из способов бухгалтерского обеспечения деятельности предприятия. Подразумевает вынесение функций, связанных с организацией, ведением бухгалтерского учёта и составлением отчётности на предприятии за пределы компании, передачу их для исполнения аутсорсеру. При бухгалтерском аутсорсинге внешняя компания включается в рабочие бизнес-процессы компании-заказчика как целостное функциональное подразделение, оставаясь при этом организационно и юридически самостоятельным. Зарубежные эксперты в области аутсорсинга отмечают, что вместе с передачей определённых финансовых функций, выполнение которых аутсорсером происходит часто в ежедневном режиме, обычно передаётся также управление этими функциями и процессами.

В отличие от бухгалтерских услуг, которые чаще имеют эпизодический характер, аутсорсинг бухгалтерии — это стратегия на перспективу, которая влечёт за собой серьёзную перестройку бизнес-процессов внутри компании. Другую распространённую форму бухгалтерского обеспечения на предприятии — привлечение внештатного бухгалтера, нельзя относить к аутсорсингу бухгалтерии, поскольку поставщик услуг в данном случае является физическим лицом и объективно не может иметь собственной инфраструктуры, необходимой для обеспечения и поддержки бизнес-процессов взаимодействия, а также лишён ряда других возможностей специализированной компании. Американской ассоциацией менеджмента, показало, что уже к тому моменту 1/5 часть опрошенных фирм передала на аутсорсинг хотя бы некоторую часть финансовых и бухгалтерских операций, а 4/5 фирм — часть административных функций.

Защитная функция бухгалтерского учёта 
Под защитной функцией бухгалтерского учёта понимают обеспечение охраны имущественных интересов участников экономической деятельности, а именно:
 собственников (участников, акционеров) предприятия;
 работников предприятия;
 государства.

Различают две составляющие защитной функции бухгалтерского учёта:
 предупредительная (превентивная);
 охранительная (следообразующая).

Предупредительная (превентивная) функция направлена на затруднение совершения нарушений тем или иным лицом путём осуществления текущего контроля. То есть сама система бухгалтерского учёта построена таким образом, чтобы все действия лиц, участвующих в осуществлении хозяйственных операций, были максимально прозрачны; известны большому кругу лиц; подвержены немедленному контролю; взаимосвязаны с действиями других лиц.

Охранительная (следообразующая) функция срабатывает после того, как совершено нарушение. Она обеспечивается способностью системы учёта адекватно отражать факты деструктивных отклонений в хозяйственной деятельности против воли злоумышленников. То есть несмотря на усилия лиц, заинтересованных скрыть информацию о совершаемых нарушениях, при грамотно поставленном бухгалтерском учёте в учётных документах остаются следы, позволяющие выявлять такие факты.

Охранительная функция реализуется через систему последующего финансового контроля:
 в плановом порядке,
 при возникновении информации о противоправных действиях.

Бухгалтерский учёт в банках 

Банковский учёт — это упорядоченная система сбора и обобщения информации об имуществе и обязательствах кредитной организации, её финансовых и хозяйственных операциях. Учёт в коммерческом банке имеет ряд существенных особенностей — и по характеру операций, отражаемых в бухгалтерском учёте, и по организации учётной работы, и по форме и содержанию учётной и отчётной документации, и, разумеется, по основным бухгалтерским проводкам.

Банковский учёт характеризуется оперативностью и единством формы построения. Это проявляется в том, что все расчётные, кредитные и другие операции, совершенные в банке в течение операционного времени, в тот же день отражаются в лицевых счетах аналитического бухгалтерского учёта клиентов и контролируются путём составления ежедневного бухгалтерского баланса учреждения банка. Единая для всех банков форма учёта создает возможность анализа банковской деятельности. Чёткость и оперативность банковского учёта позволяет осуществлять контроль за сохранностью денежных средств, денежным оборотом и состоянием расчётных и кредитных отношений.

Правовое регулирование бухгалтерского учёта в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте состоит из:
 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ,
 других Федеральных законов,
 указов Президента Российской Федерации,
 постановлений Правительства Российской Федерации, например:
 Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности»
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации», с последующими редакциями (закрепляет за Минфином РФ полномочия об определении порядка ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности);
 приказов Министерства Финансов РФ:
 Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу»;
 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации», с последующими редакциями;
 Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учёта для субъектов малого предпринимательства»;
 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению», с последующими редакциями;
 Положения по бухгалтерскому учёту — ПБУ (утверждаются приказами Минфина РФ, по состоянию на 2013 год принято 24 ПБУ)
 и другие;
 прочих нормативно-правовых документов министерств и ведомств, например:
 «Концепция бухгалтерского учёта в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учёту при Минфине РФ 29 декабря 1997 года)

Общее методологическое руководство бухгалтерским учётом в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации.

В настоящее время, в соответствии с постановлениями Правительства РФ, происходит приближение национальных правил бухгалтерского учёта к международным стандартам финансовой отчётности (IFRS).

Согласно положениям действующего российского законодательства о бухгалтерском учете, бухгалтерский учет определяется не как явление (система), а как процесс: "бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности".

См. также 
 CIMA
 Международные стандарты финансовой отчётности

Примечания

Литература